

Patronymes 
voir le patronyme Buysse

Toponymes 

 Buis, ancienne commune de l'Isère
 Buis-les-Baronnies, commune de la Drôme
 Buis-sur-Damville, commune de l'Eure
 Cour-et-Buis, commune de l'Isère
 La Roche-sur-le-Buis, commune de la Drôme
 La Rochette-du-Buis, commune de la Drôme
 Le Buis, commune de la Haute-Vienne
 Marolles-les-Buis, commune d'Eure-et-Loir
 Pont-de-Buis-lès-Quimerch, commune du Finistère
 Saint-Blaise-du-Buis, commune de l'Isère

Flore 
 Les Buis, genre d'arbuste à l'odeur caractéristique, de la famille des Buxacées

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme